Виктор Иванович Шалимов () — советский хоккеист и тренер, заслуженный мастер спорта СССР (1974).

Биография 
Игрок «Спартака» (Москва) (1969—1985), а также австрийских клубов («Инсбрук» и «Зальцбург»).

В чемпионатах СССР Шалимов провёл 572 матча и забросил 293 шайбы.

В Чемпионатах мира и Европы и зимних Олимпийских играх — 51 матч, 36 голов.

Участник суперсерий СССР — Канада 1974 и 1976/1977 годов.

В турнирах Кубка Канады — 8 матчей, 2 гола.

В «Спартаке» и в сборной СССР выступал в составе звеньев нападения Шалимов — Шадрин — Якушев (1970-е годы), Шалимов — Шепелев — Капустин (первая половина 1980-х), эти тройки были одними из сильнейших в советском хоккее своего времени.

В 1994—1995 гг. — тренер ХК «Спартак» (Москва).

В 1995—1996 гг. — главный тренер ХК «Спартак» (Москва).

С 2005 года — советник главы Мытищинского района (Мытищи, Московская область)по физической культуре и спорту.

Заведующий кафедрой физкультуры Московского Государственного Университета Леса.

В настоящее время продолжает выступать в ветеранских турнирах в составе ХК «Легенды хоккея СССР», член Правления Ночной Хоккейной Лиги, куратор конференции «Москва».

Достижения 
 Олимпийский чемпион 1976
 3-кратный чемпион мира и Европы (1975, 1981, 1982)
 Серебряный призёр чемпионата мира 1976
 Бронзовый призёр чемпионата мира 1977 и чемпионатов Европы 1976 и 1977
 Обладатель Кубка Канады 1981
 Лучший бомбардир чемпионата мира 1975
 Лучший нападающий чемпионата мира 1982
 Чемпион СССР 1976
 Лучший бомбардир чемпионата СССР 1975/1976
 Серебряный призёр чемпионатов СССР 1973, 1981—1984
 Бронзовый призёр чемпионатов СССР 1972, 1975, 1979 и 1980
 Финалист Кубка СССР 1977
 Член Клуба Всеволода Боброва (380 шайб).
 Награждён орденом «Дружбы народов» (1981), медалью «За трудовое отличие» (1976).
 Награждён Почетным Знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2001).
 Обладатель кубка СССР 1971

Ссылки 
 Статистика на сайте www.eurohockey.net
 Шалимов Виктор Иванович. Легенда хоккейного клуба «Спартак» (Москва)
 Звёзды советского хоккея. Шалимов Виктор Иванович
 Память. Глава будущей книги Виктора Шалимова // Блоги — Sports.ru
 «Легенды хоккея СССР»: вся наша жизнь — игра! — Интервью с Виктором Шалимовым // «Новая неделя. Итоги», 25.11.2013

Примечания 

Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «ТВК Инсбрук»
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1976 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1976 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Спартак» Москва